Пюхяйоки:

 Пюхяйоки — община в Финляндии, в провинции Северная Остроботния.
 Пюхяйоки — река в России, протекает в Республике Карелии.
 Пюхяйоки — река в Республике Финляндии.